HSL (скорочено від ) — колірна модель, в якій будь-який колір визначається трьома характеристиками: кольоровим тоном (), наприклад, синім, червоним, жовтим тощо; насиченістю (), тобто частиною чистого кольору, без домішки чорної та білої фарб;  (), тобто близькістю до білого кольору.

Схожа на колірну модель HSV (HSB) (від англ. Hue, Saturation, Value/Brightness).

Співвідношення з іншими моделями

Конвертація з RGB 

,
, або, в загальному випадку,
,

, де:
 R, G, B — значення кольору в колірній моделі RGB, значення в діапазоні [0; 1] (R — червоний, G — зелений, B — синій).
 MAX — максимум з трьох значень (R, G, B)
 MIN — мінімум з трьох значень (R, G, B)
 H — тон [0; 360]
 S — насиченість [0; 1]
 L — яскравість [0; 1]

Конвертація в RGB 

(приведення до інтервалу [0,1])

Для кожного кольору :

Акроніми
Поліграфія
Колір
Кольори